Европско првенство у одбојци за жене 1981. је било 12. по реду Европско првенство које се од 19. до 27. септембра одржавало у Бугарској. Титулу је освојила репрезентација Бугарске.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 12 репрезентација.

Први круг

Група А - Перник

Група Б – Софија

Група Ц – Софија

Други круг

Група од 7.-12. места – Софија

Група од 1.-6. места – Софија

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Бугарској
Одбојка у 1981.